Het provinciedistrict Lochristi vormde tot 2006 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische  provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Gent en de kieskantons Lochristi, Destelbergen en Merelbeke.

Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2007 werd dit district toegevoegd aan het provinciedistrict Deinze in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011. Als nieuwe norm werd immers gesteld dat een district minstens zes zetels moest vertegenwoordigen. Vermits het district Lochristi door een vermindering van het aantal provincieraadsleden alleen niet de norm van zes zou halen, werden beide districten samengevoegd.

Begrenzing 
Het kieskanton Lochristi omvat de gemeenten Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke.

Het kieskanton Destelbergen omvat enkel de gemeente Destelbergen.

Het kieskanton Merelbeke omvat de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 7 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Gent toegewezen.

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1971 tot 2006 
 (*)1991: N.V., 1994: VVP2012: Respect, 

Lochristi
Lochristi